Sabina peut désigner :

 Sabina, une huile d'olive extra vierge produite dans les provinces de Rome et de Rieti, bénéficiant depuis le , d'une appellation d'origine protégée (AOP) ;
 Sabina, film espagnol de José Luis Borau sorti en 1979 ;
 Joaquín Sabina, un auteur-compositeur et poète espagnol ;
Sabina est aussi un prénom équivalent de Sabine.

Toponyme 
 Sabina, ville américaine située en Ohio ;
 Sabina est le nom italien de la Sabine, une région historique de l'Italie centrale qui tire son nom de l'ancien peuple des Sabins, de nos jours divisée entre trois régions, le Latium, l'Ombrie et les Abruzzes ;
 Fara in Sabina, une commune italienne de la province de Rieti, dans la région Latium ;
 Magliano Sabina, une commune italienne de la province de Rieti, dans la région Latium ;
 Palombara Sabina, une commune italienne de la province de Rome, dans la région Latium.

Notes et références